Olaszország
Romagnano al Monte, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Romagnano Sesia, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében